Hacarí kan syfta på:

Colombia 

 Hacarí (kommun), Norte de Santander, 
 Hacarí (ort), Norte de Santander,